Emerald Hill steht für:

Orte:
 Emerald Hill (Neuseeland), Vorort von Upper Hutt
 Emerald Hill (Singapore), Stadtteil von Singapur-Zentrum
 Emerald Hill, früherer Name von South Melbourne (Victoria), Vorort von Melbourne, Australien

im NRHP gelistete Objekte:
 Emerald Hill (Kentucky), NRHP-Nr. 09001145
 Emerald Hill (Tennessee), NRHP-Nr. 71000826